Weatherill ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Weatherill (1920–2007), britischer Politiker
 Jay Weatherill (* 1964), australischer Politiker
 George Weatherill, australischer Politiker